Băieți buni, băieți răi  se poate referi la:

 Film

 1969 Băieți buni, băieți răi (The Good Guys and the Bad Guys) – film western american, regia Burt Kennedy
 1985 Băieți buni, băieți răi (Miami Supercops) – film de coproducție italo-american, regia Bruno Corbucci
 1990 Băieți buni (Goodfellas) – film american, regia Martin Scorsese
 2005 Băieți buni – serial TV românesc